Ідіот ( — «приватна особа»):

 Ідіот (давньогрецький термін) — людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління. 
 Ідіот — людина, що страждає глибокою формою розумової відсталості (олігофренією) — ідіотією.
 Ідіот (журнал) — літературно-публіцистичний журнал, що видається у Вітебську.
 Ідіот (роман) — роман Ф. М. Достоєвського.
 Ідіот (фільми) — екранізації роману Ф. М. Достоєвського.

Див. також 
 Ідіоти (фільм)

Примітки